U 95 bezeichnet:
 SM U 95, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 95 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U95